Obhájkyně titulu a první nasazená hráčka v soutěži ženské dvouhry Švýcarka Martina Hingisová podlehla ve finále americké turnajové dvojce Lindsay Davenportové ve dvou setech.

Nasazení hráček 
  Martina Hingisová (finále)
  Lindsay Davenportová (vítězka)</li>
  Serena Williamsová (4. kolo)</li>
  Mary Pierceová (4. kolo)</li>
  Nathalie Tauziatová (2. kolo)</li>
  Barbara Schettová (4. kolo)</li>
  Amélie Mauresmová (2. kolo)</li>
  Amanda Coetzerová (2. kolo)</li>
  Julie Halardová-Decugisová (čtvrtfinále)</li>
  Conchita Martínezová (semifinále)</li>
  Anna Kurnikovová (4. kolo)</li>
  Sandrine Testudová (4. kolo)</li>
  Arantxa Sánchezová Vicariová (čtvrtfinále)</li>
  Dominique Van Roostová (2. kolo)</li>
  Anke Huberová (1. kolo)</li>
  Jelena Lichovcevová (čtvrtfinále)''</li>

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

3. sekce

4. sekce

Dolní polovina

5. sekce

6. sekce

7. sekce

8. sekce

Reference 

 Ženská dvouhra Australian Open 2000  na www.itftennis.com

Australian Open 2000